Cserhalmy József (1846–1899) gimnáziumi tanár, piarista pap, természettudós, házfőnök, gimnáziumi igazgató
 Cserhalmy József (1922–2005) építész